Клавиатура ( – „ключ“) е термин за механични уреди, чрез които даден инструмент се управлява ръчно или се въвежда информация с помощта на пръстите на човешката ръка.

В наши дни понятието може да се отнася до:
 музикална клавиатура – подредбата на клавишите или музикални инструменти като пианото, органа, акордеона и др.
 компютърната клавиатура
 набор от клавиши, с които се управлява механичен или електронен апарат, уред или инструмент.